

Architettura
 Palazzo Greppi – palazzo settecentesco di Milano
 Villa Biancani Greppi – edificio storico di Cernusco sul Naviglio
 Villa Greppi-Gonzaga – edificio storico di Olgiate Olona

Persone
 Alice Greppi – calciatrice italiana
 Antonio Greppi – politico, scrittore e commediografo italiano
 Antonio Greppi – diplomatico e banchiere italiano
 Cesare Greppi – poeta, scrittore, traduttore e critico letterario italiano
 Cristoforo Greppi – pittore italiano
 Domenico Greppi – calciatore italiano
 Emanuele Greppi – avvocato, politico e storico italiano
 Enrico Greppi – medico italiano
 Ernesto Greppi – calciatore italiano
 Giovanni Greppi – architetto italiano
 Giovanni Greppi – commediografo, attore e librettista italiano
 Giovanni Greppi – calciatore italiano
 Giuseppe Greppi – nobile e politico italiano
 Luigi Greppi – calciatore italiano
 Milena Greppi – ostacolista e velocista italiana
 Paolo Greppi – diplomatico italiano

Altro
 Greppi – famiglia nobile italiana